A Taça dos Campeões Europeus 1987–88 foi a 33ª edição da Taça dos Campeões Europeus.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas-de-final 

|}

¹ PSV venceu no número de gols fora de casa.

Semifinais 

|}

¹ PSV venceu no número de gols fora de casa.

Final

Ligações externas 
 

1987–88
1987 no futebol
1988 no futebol